Chiesa di San Pietro Vecchio – a Strasburgo
 Chiesa di San Pietro Vecchio – a Favria
 Chiesa di San Pietro Vecchio al cimitero – a Brusasco